De Jervisbaai, een baai aan de Australische oostkust
Jervis Bay Territorium, een territorium van Australië
Nationaal park Jervis Bay, een natuurgebied in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales
Jervis Bay (schip, 1922), een schip van de Britse marine